Robert Holik, dit Bobby Holik, né le  à Jihlava en Tchécoslovaquie (aujourd’hui en République tchèque), est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Biographie 
Il porte les couleurs des Whalers de Hartford, des Devils du New Jersey pour une première fois, des Rangers de New York et des Thrashers d'Atlanta.

Il est repêché par les Whalers  au total au repêchage d'entrée dans la LNH 1989 et remporte deux fois la Coupe Stanley chez les Devils en 1995 et 2000. 

Il signe avec les Rangers en 2002-2003 un contrat comme agent libre, contrat que plusieurs qualifièrent d'exagérément lucratif. Le  juillet 2008, il signe un contrat d'un an avec les Devils du New Jersey pour 2,5 millions de dollars.

Vie personnelle 
Il est le frère de la joueuse de tennis, Andrea Holíková. Il est le beau-frère du joueur de hockey professionnel, František Musil et l'oncle de son fils, David Musil.

Statistiques en carrière

En club 

|1987-1988 ||HC Dukla Jihlava ||Tchécoslovaquie ||31||7||11||18||16||-||-||-||-||-
|-
|1988-1989 ||HC Dukla Jihlava ||Tchécoslovaquie||24||7||10||17||32||12||3||5||8||
|-
|1989-1990 ||HC Dukla Jihlava ||Tchécoslovaquie||42||15||26||41|| ||-||-||-||-||-
|-
|1990-1991 ||Whalers de Hartford ||LNH ||78||21||22||43||113||6||0||0||0||7
|-
|1991-1992 ||Whalers de Hartford ||LNH||76||21||24||45||44||7||0||1||1||6
|-
|1992-1993 ||Devils d'Utica||LAH ||1||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|1992-1993 ||Devils du New Jersey ||LNH||61||20||19||39||76||5||1||1||2||6
|-
|1993-1994 ||Devils du New Jersey ||LNH||70||13||20||33||72||20||0||3||3||6
|-
|1994-1995 ||Devils du New Jersey ||LNH||48||10||10||20||18||20||4||4||8||22
|-
|1995-1996 ||Devils du New Jersey ||LNH||63||13||17||30||58||-||-||-||-||-
|-
|1996-1997 ||Devils du New Jersey ||LNH||82||23||39||62||54||10||2||3||5||4
|-
|1997-1998 ||Devils du New Jersey ||LNH||82||29||36||65||100||5||0||0||0||8
|-
|1998-1999 ||Devils du New Jersey ||LNH||78||27||37||64||119||7||0||7||7||6
|-
|1999-2000 ||Devils du New Jersey ||LNH||79||23||23||46||106||23||3||7||10||14
|-
|2000-2001 ||Devils du New Jersey ||LNH||80||15||35||50||97||25||6||10||16||37
|-
|2001-2002 ||Devils du New Jersey ||LNH||81||25||29||54||97||6||4||1||5||2
|-
|2002-2003 ||Rangers de New York ||LNH||64||16||19||35||50||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004 ||Rangers de New York ||LNH||82||25||31||56||96||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH||64||15||18||33||79||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH||82||11||18||29||86||4||0||1||1||0
|-
|2007-2008 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH||82||15||19||34||90||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009 ||Devils du New Jersey ||LNH ||62 ||4 ||5 ||9 ||66 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2

| ||326 || 421 ||747 || ||141 ||20||39||59||120

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en janvier 1971
Naissance à Jihlava
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Devils d'Utica
Joueur du HC Jihlava
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace